Tachidiopsis är ett släkte av kräftdjur. Tachidiopsis ingår i familjen Tisbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Tachidiopsis